

Persone
 Cayman Togashi (1993) – calciatore giapponese di origini americane
 Makoto Togashi (1973) – attrice giapponese
 Shin Togashi (1960) – regista giapponese
 Yoshihiro Togashi (1966) – fumettista giapponese
 Yūki Togashi (1993) – cestista giapponese

Altro
 9277 Togashi – asteroide della fascia principale